Дмитрий Александрович Перевертов (16 декабря 1986, Павлодар) — казахстанский футболист, нападающий. Является рекордсменом сборной Казахстана по пляжному футболу по количеству проведенных матчей.

Карьера 
Воспитанник павлодарского футбола. Первый тренер — А. И. Казаков. В большом футболе играл в Первой лиге Казахстана за клубы «Аксу» и «Гефест».

Матчи и голы 
 Матчи и голы за сборную

Итого: 17 матчей / 11 голов; 6 побед, 11 поражений.

(откорректировано по состоянию на 12 сентября 2018 года)

Достижения 
 Чемпион Казахстана по пляжному футболу: 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана по пляжному футболу: 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте BeachSoccerRussia
 

Футболисты Казахстана
Игроки в пляжный футбол Казахстана
Игроки сборной Казахстана по пляжному футболу
Игроки ФК «Аксу» Степногорск
Игроки ФК «Казахмыс»
Игроки ПФК «Арман»
Игроки ПФК «Ушкын-Искра»